La repostería del Magreb hace referencia a las tradiciones reposteras en los países magrebíes (Argelia, Marruecos y Túnez). Esta tradición culinaria tiene su origen sobre todo en los bereberes, nativos del territorio. En el mundo árabe, la repostería magrebí goza de mucha popularidad. Aunque comparten muchas preparaciones comunes, se pueden identificar tres variantes regionales diferenciadas:

Variantes regionales 

 Repostería de Argelia, la tradición pastelera de Argelia.
 Repostería de Marruecos, la tradición pastelera de Marruecos.
 Repostería de Túnez, la tradición pastelera de Túnez.